Przeniesienie to 
 Sygnał przesyłany między jednostkami odpowiadającymi za kolejne cyfry jednej liczby. Na przykład dziesiętna dekada jednostek otrzymując 10. impuls zeruje się i wysyła przeniesienie do dekady dziesiątek dodając do niej 1. Występuje w licznikach i sumatorach.
 Przeniesienie w psychologii
 Przerzutnia w poezji